Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 237 dans le monde :

 Route fédérale 237 en Allemagne
 Route 237 au Québec, Canada
 Route 237 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 , dans certains pays